Siegbahn ist der Familienname folgender Personen:

 Kai Siegbahn (1918–2007), schwedischer Physiker
 Manne Siegbahn (1886–1978), schwedischer Physiker
 Per Siegbahn (* 1945), schwedischer Chemiker